Caulaincourt kan syfta på följande:

 Caulaincourt, Aisne – en fransk kommun i departementet Aisne
 Armand Augustin Louis de Caulaincourt – en fransk statsman (1773–1827)